Manne
 Manne soprannome di Andrea Ballarin
Shelly Manne
Manne Siegbahn